Vanguard može značiti:

 Projekt Vanguard, američki  satelitski program.
 Vanguard (raketa), koja se koristila u Projektu Vanguard.
 Vanguard (klasa podmornica), klasa britanskih nuklearnih podmornica
 HMS Vanguard, jedan od 10 brodova britanske ratne mornarice koji su nosili ovo ime 
 Vanguard Progressive Unionist Party, tvrdolinijaška sjevernoirska unionistička politička stranka, djelovala tijekom 1970-ih.
 Vickers Vanguard, turboelisni putnički zrakoplov za kratke i srednje pruge sa 139 mjesta kojega je 1959 počela proizvoditi britanska tvrtka Vickers-Armstrong.
 Vanguard Records, nezavisna izdavačka labela, uglavnom je izdavala folk i blues, osnovali su je 1950. braća Maynard i Seymour Solomon .
 Videoigre s imenom Vanguard:
 pucačine
 Vanguard (videoigra) (1981.) 
 Vanguard II (videoigra) (nastavak iz 1984.)
 Vanguard: Saga of Heroes, RPG igra s velikim brojem igrača